Mýtomagie je karetní hra se starověkými řeckými bohy a polobohy. Vymyslel ji Rick Riordan a psal o ní ve své fantasy sérii Percy Jackson.

Knižní fanoušci 
Nico di Angelo byl její věrný fanoušek a povídal o ní i Dionýsovi, bohovi vinné révy a řediteli Tábora Polokrevných. Moc mu ale nezalichotil, protože mu řekl, že jeho karta má málo bodů.

Karty a jejich hodnoty 
V této hře má každý kartička svoji hodnotu. Nejvíce bodů je za kartičky s bohy z Velké trojky (Zeus, Poseidón a Hádes). dalším stupněm jsou kartičky bohyně Artemis, Athény a Afrodity. Dále jsou to pak bohové Héfaistos, Arés a Dionýsos. Ostatní bohové mají nejnižší hodnotu.

Karty zmíněné ve hře 
Nestvůry
 Mantichora (útok: 3000, obranný bonus: 5)
Bohové
 Zeus (útok: 2000, bonusové body rychlosti)
 Dionýsos (útok: 400, speciální útoky)
 Hádes (útok: 5000, zesílený útok při vyhnutí se nepřátelskému útoku)

Kartičky se zázračnými tvory 
Ve hře jsou zároveň i kartičky s bájnými zvířaty, všechny mají hodnotu podle toho, se kterým bohe se vážou. Nejvíce má kůň, protože ho vytvořil Poseidón.

Jak se hra hraje 
Hra, jak říká Nico, je velmi složitá. Chce to celé týdny, než ji někdo pochopí. Percy má ovšem podezření, že ani on to chvílemi moc nechápe.

Karetní hry
Percy Jackson a Olympané